VOLI - czarnogórska sieć handlowa
 Voli - katolickie biskupstwo tytularne położone w Tunezji